Трёхречье — топоним.

Населённые пункты 
 Трёхречье — село в Бурейском районе Амурской области.
 Трёхречье — посёлок в составе города Междуреченск Кемеровской области.
 Трёхречье — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Трёхречье — деревня в Килемарском районе Марий Эл.
 Трёхречье — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Прочее 
 Трёхречье — историческая область с русским населением в северной части Автономного района Внутренняя Монголия в Китае.
 Трёхречье — романтическое наименование города Советска в Кировской области.